Flée ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Flée (Côte-d’Or), ehemalige Gemeinde im Département Côte-d’Or
 Flée (Sarthe), Gemeinde im Département Sarthe